Nom de diversos sàtrapes perses:
 Artabazos I, sàtrapa de Frígia Hel·lespòntica o Dascilios 477 aC-455 aC
 Artabazos II, sàtrapa de Frígia Hel·lespòntica vers 413 aC-387 aC, 
 Artabazos, sàtrapa del Pont vers 490 aC-470 aC 
 Artabazos (Irdumasda), sàtrapa de Maka vers la primera meitat del segle V aC en temps de Darios I el Gran
 Artabazos, pare de Tritantaechmes, sàtrapa de Babilònia (Heròdot 1.192).